A 2009–2010-es Premjer-Liha a legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Ukrajnában, amely 19. alkalommal került kiírásra. A pontvadászatot 16 csapat részvételével rendezték, az első mérkőzést 2009. július 18-án, míg a záró fordulót 2010. május 9-én játszották le. A címvédő a Dinamo Kijiv csapata volt, a bajnokságot azonban a rivális Sahtar Doneck nyerte meg.

Csapatok 
A 2009–2010-es ukrán Premjer-Liha csapatai

Vezetőedző-váltások

A végeredmény

Kereszttábla

A góllövőlista élmezőnye 
Forrás: A Premjer-Liha hivatalos oldala .

17 gólos
  Artem Milevszkij (Dinamo Kijiv)

16 gólos
  Jajá (Metaliszt Harkiv)

13 gólos
  Jevhen Szeleznyov (Dnyipro Dnyipropetrovszk)

11 gólos
  Luiz Adriano (Sahtar Doneck)

10 gólos
  Andrej Varankov (Kribasz Krivij Rih)

9 gólos
  Jádson (Sahtar Doneck)
  Ionuţ Mazilu (Arszenal Kijiv)
  Henrik Mhitarjan  (Metalurh Doneck)
  Denisz Olijnik (Metaliszt Harkiv)
  Andrij Vorobej (Arszenal Kijiv)

Külső hivatkozások 
 Az ukrán labdarúgó-bajnokság hivatalos oldala (ukránul)

Ukrán labdarúgó-bajnokságok
ukrán 1